Igor Jovanović: calciatore tedesco
Igor Jovanović: pallavolista serbo